Aram Ayrapetyan – calciatore armeno 
 David Ayrapetyan – pugile russo
 Denis Ayrapetyan – pattinatore di short track russo